Spojení písmen V a S může mít různé významy:

VS 
 CH-VS – kód ISO 3166-2 pro kanton Valais
 CL-VS – kód ISO 3166-2 pro region Valparaíso
 bývalá SPZ okresu Vsetín
 zkratka stanice metra Vysočanská
 vrchní soud
 vojenská služba
 Vought-Sikorsky – značka letecké techniky
 variabilní symbol
 vodní skauting
 Victoria's Secret
 Visual Studio

Vs. 
 Vs. – druhé řadové album skupiny Pearl Jam

vs. 
 versus – souboj dvou věcí, živočichů...